Agathis es el nombre de un género que puede referirse a alguno de los siguientes reinos biológicos:

 Agathis (planta)
 Agathis (insecto)